Jordi Colomer i Feliu (Banyoles, 1964), ambientalista català
 Jordi Colomer i Gallego (Barcelona, 1942), alpinista i dirigent esportiu català
 Jordi Colomer i Calsina (Barcelona, 1962), artista català